Det Røde Parti kan henvise til:
 Parti rouge, canadisk parti
 Partido Rojo, dominikansk parti
 Rødt, norsk parti
 Coloradopartiet (Paraguay) (Partido Colorado)
 Red Party, britisk parti
 Coloradopartiet (Uruguay)